Victor Meirelles de Lima
Vitor Meireles (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina